

Біна — селище, Хазарський район міста Баку
 Біна — село, Ходжавендський район

Біна — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер